David Mitchell (~1642–1710) skót tengernagy
 David Mitchell (1943) brit szlalom kajaozó, olimpikon
 David Mitchell (1962) skót születésű ausztrál válogatott labdarúgó, olimpikon
 David Mitchell (1969) angol író
 David Mitchell (1974) angol színész